Culebra ciega puede referirse tanto a:

 Los anfisbenios, un suborden de reptiles parecidos a las culebras y que pertenecen al mismo orden que estas, como a...
 las culebras del género Typhlops.